Allerting ist der Ortsname von

 Allerting (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau, Bayern
 Allerting (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern